Stan Wawrinka era il detentore del titolo, ma non ha partecipato per infortunio.

Rafael Nadal si è aggiudicato il titolo battendo in finale Kevin Anderson per 6-3, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (campione) 
  Andy Murray (ritirato per infortunio)
  Roger Federer (quarti di finale)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Dominic Thiem (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  David Goffin (quarto turno)
  John Isner (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)
  Jack Sock (primo turno)
  Nick Kyrgios (primo turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Lucas Pouille (quarto turno)

  Sam Querrey (quarti di finale)
  Gaël Monfils (terzo turno, ritirato)
  Gilles Müller (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (secondo turno)
  David Ferrer (primo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Mischa Zverev (quarto turno)
  Juan Martín del Potro  (semifinale)
  Karen Khachanov (primo turno)
  Richard Gasquet (primo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)
  Kevin Anderson (finale)
  Diego Schwartzman (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (terzo turno)
  Feliciano López (terzo turno)
  Robin Haase (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (quarto turno)

Qualificati 

 Maximilian Marterer (primo turno)
 Denis Shapovalov (quarto turno)
 Radu Albot (terzo turno)
 Václav Šafránek (primo turno)
  JC Aragone (primo turno)
 Mikhail Kukushkin (terzo turno)
 Cameron Norrie (secondo turno)
 Stefano Travaglia (secondo turno)

 Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)
 Adrián Menéndez-Maceiras (secondo turno)
 Vincent Millot (primo turno)
 John-Patrick Smith (primo turno)
 Evan King (primo turno)
 Nicolas Mahut (terzo turno)
 Darian King (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)

Lucky Loser

  Leonardo Mayer (terzo turno)

  Lukáš Lacko (primo turno)

Wildcard 

  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)
  Alex De Minaur (primo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

 Taylor Fritz (secondo turno)
 Thai-Son Kwiatkowski (primo turno)
 Patrick Kypson (primo turno)
 Tommy Paul (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017